La Marsigliese – canto dei rivoluzionari francesi, poi adottato dalla Francia come inno nazionale
 La Marsigliese della Comune – inno non ufficiale della Comune di Parigi
 La Marsigliese – scultura realizzata da François Rude tra il 1833 e il 1836
 La Marsigliese – cortometraggio muto del 1913 diretto da Émile Chautard
 La Marsigliese – film del 1938 diretto da Jean Renoir